Екатерина Макарова и Бруно Соарес — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Мелани Уден / Джек Сок — защищали свой титул и уступили во втором круге.

Посев 

  Лизель Хубер /  Максим Мирный (Полуфинал)
  Лиза Реймонд /  Майк Брайан (Первый раунд)
  Елена Веснина /  Леандер Паес (Четвертьфинал)
  Квета Пешке /  Марцин Матковский (Финал)

<ol start="5">
  Катарина Среботник /  Ненад Зимонич ''(Первый раунд)
  Андреа Главачкова /  Махеш Бхупати ''(Второй раунд)
  Луция Градецкая /  Франтишек Чермак ''(Полуфинал)
  Клаудиа Янс-Игначик /  Мариуш Фирстенберг (Второй раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Грейс Мин /  Бредли Клан (Первый раунд)
  Слоан Стивенс /  Раджив Рам (Второй раунд)
  Николь Мелихар /  Брайан Баттистоун (Первый раунд)
  Саманта Кроуфорд /  Митчелл Крюгер (Первый раунд)

<ol start="5">
 Мелани Уден /  Джек Сок (Второй раунд)
 Варвара Лепченко /  Дональд Янг (Второй раунд)
 Ирина Фалькони /  Стив Джонсон (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые